Udvary Géza (1857–1935) lelkész
 Udvary Géza (1872–1932) festő